Tit Juvenci, tribú militar el 197 aC 
 Tit Juvenci, magistrat romà, llegat i pretor
 Publi Juvenci, pretor el 149 aC 
 Gai Juvenci, jurista romà
 Tit Juvenci, advocat romà